Uladzimir Mihajlavics Dzjanyiszav (1984) belarusz professzionális jégkorongozó, olimpikon (oroszul: Vlagyimir Mihajlovics Gyenyiszov)
 Vlagyimir Gennagyjevics Gyenyiszov (1947) szovjet színekben világbajnok, olimpiai ezüstérmes orosz tőrvívó